Stati Uniti d'America
 Burnsville – capoluogo della Contea di Yancey, Carolina del Nord
 Burnsville – città della Contea di Dakota, Minnesota
 Burnsville – città della Contea di Tishomingo, Mississippi
 Burnsville – città della Contea di Braxton, Virginia Occidentale